Jeppesen – przedsiębiorstwo specjalizujące się w zakresie kartografii i nawigacji lotniczej

Osoby o tym nazwisku:
 Elrey Borge Jeppesen – amerykański pionier lotnictwa
 Jonas Jeppesen – duński żużlowiec
 Knud Jeppesen – duński muzykolog i kompozytor